Roch – fiume dell'Inghilterra nord-occidentale
 Roch – forma inglese del nome proprio di persona Rocco
 Sébastien Roch – romanzo di Octave Mirbeau del 1890

Persone
André Roch - alpinista svizzero
Gustav Roch - matematico tedesco
Heinz Roch - militare tedesco
Isabell Roch - pallamanista tedesca
Sébastien Roch – attore francese
Siegfried Roch - pallamanista tedesco